Ebre bezeichnet:

 einen spanischen Fluss, siehe Ebro

Siehe auch:
 Corbera d’Ebre, spanische Gemeinde
 Móra d’Ebre, spanische Stadt
 Ribera d’Ebre, spanischer Landkreis